

Населені пункти та їхні частини

 Кальонка — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Кальонка — село в гміні Пілява Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Кальонка — частина села Лодиґовиці в гміні Лодиґовіце Живецького повіту Сілезького воєводства
 Кальонка — частина села Петшиковиці в гміні Лодиґовіце Живецького повіту Сілезького воєводства

Примітки